

Sigle 

 Global Volcanism Program, programma scientifico della Smithsonian Institution per documentare i vulcani della Terra e la loro storia eruttiva su un arco di 10.000 anni

Codici 
 GVP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Greenvale Miner Lake (Australia)
 gvp – codice ISO 639-3 della lingua pará gavião